«Один день» () — американская мелодрама 2011 года режиссёра Лоне Шерфиг.

Сюжет 
Декстер Мэйхью (Джим Стёрджес) и Эмма Морли (Энн Хэтэуэй) — двое молодых выпускников Эдинбургского университета, которые знакомятся на выпускном вечере, 15 июля 1988 года, в день Святого Свитуна. Они хотят провести вместе ночь, но решают остаться просто друзьями, и хотя, на первый взгляд, у них не развиваются романтические отношения, в последующие годы своей жизни они стараются держаться вместе, несмотря на жизненные обстоятельства, которые разводят их в разные стороны.

Действие фильма показывает их жизнь 15 июля в течение 18 лет. На протяжении примерно 15 лет они встречаются почти каждый год 15 июля. При этом оба, как можно сделать вывод из фильма, чувствуют друг к другу как минимум симпатию, бо́льшую, чем дружеская, но либо не признаются себе в этом, либо не говорят вслух.

Декстер в первые годы строит свою карьеру на телевидении, что у него поначалу получается (он становится ведущим телешоу), но он «застревает» на одной должности, что ему надоедает, у него появляются проблемы с алкоголем, и его, в конце концов, увольняют. Незадолго до этого у него умирает мать. Декстер устраивается работать к своему бывшему однокурснику, у которого есть сеть ресторанов, простым рабочим на кухне.

Он женится по «залёту», при этом они с женой явно не сходятся характерами. Жена вскоре начинает изменять с тем самым однокурсником. Через несколько лет Декстер с женой разводятся.

Эмма после окончания университета мечтает стать писателем, но первые годы работает официанткой в мексиканской закусочной. Через несколько лет она становится учительницей. Жильё (съёмное) она вынуждена делить с комиком-неудачником Яном (Рейф Сполл), который её вроде бы любит, но при этом она его скорее терпит.

Ко времени женитьбы Декстера ей наконец-то выплачивают небольшой аванс за написание книги. К моменту развода Декстера она — известный писатель, живёт в своей квартире. Встречается с музыкантом.

Декстер приезжает к ней в гости, и Эмма хочет их познакомить. На полпути к месту встречи с музыкантом Декстер отказывается дальше идти («Я так не могу»), прощается с Эммой и идёт на вокзал. Через несколько минут Эмма догоняет его и целует в губы.

Примерно через год они женятся. Ещё через 2 года Эмму насмерть сбивает машина, что сильно подкашивает Декстера, и он опять начинает много пить. К Декстеру приезжает отец, с которым много лет были натянутые отношения. Отец отвечает Декстеру на вопрос «Как теперь жить?» следующими словами: «Живи так, как будто она ещё жива. Я после смерти твоей матери так и живу».

Декстер возвращается к жизни и работает в собственном кафе, которое когда-то открыли они с Эммой. Однажды к нему приезжает тот самый «комик-неудачник», который к тому времени уже нашёл себе более подходящую профессию, женился, завёл детей. Он поблагодарил Декстера за то, что сделал Эмму самой счастливой, при этом отметил, что она сделала Декстера человеком.

В конце фильма Декстер гуляет с дочерью по тем местам, где они с Эммой гуляли более 20 лет назад, и где договорились оставаться друзьями.

В ролях

Прокат 
Премьера в России состоялась 18 августа 2011 года, а релиз на DVD — 13 октября 2011 года

Музыка

Интересные факты 
 Слоган фильма — «Не упусти свою любовь».
 На главные роли были приглашены молодые голливудские звёзды — Джим Стёрджес, известный британский актёр и певец, и Энн Хэтэуэй, номинантка и обладательница премии «Оскар».
 Режиссёр фильма Лоне Шерфиг известна ранее постановками таких картин, как «Итальянский для начинающих» и «Воспитание чувств».
 Сценарий к фильму по собственному одноимённому роману написал Дэвид Николлс, известный британский сценарист и актёр.
 Съёмки проходили летом 2010 года в Эдинбурге и Лондоне (Великобритания), а также в Париже (Франция).
 После того как Энн Хэтэуэй прочитала один из первых вариантов сценария, ей так понравился персонаж Эммы, что она прилетела в Лондон, чтобы объяснить режиссёру Лоне Шерфиг, почему эта роль должна достаться ей.

Премьера и мировой релиз 
  — 17 августа 2011 года
  — 18 августа 2011 года
  — 30 сентября 2011 года
  — 28 октября 2011 года
  — 10 ноября 2011 года

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
  
  
 Энн Хэтэуэй на съёмках фильма 
 Страница фильма на сайте Facebook.com 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Лоне Шерфиг
Фильмы-драмы США
Фильмы об Эдинбурге
Фильмы на английском языке
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы США 2011 года
Фильмы Великобритании 2011 года